Prouvé ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean Prouvé (1901–1984), französischer Architekt und Designer 
 Victor Prouvé (1858–1943), französischer Maler